Název Spálený potok má více vodních toků:

 Spálený potok (přítok Hlínovské svodnice) – pravostranný přítok Hlínovské svodnice v okresech Hradec Králové a Nymburk
 Spálený potok (přítok Modelbachu) – pravostranný přítok Modelbachu v okrese Tachov a v Německu na východě Bavorska v zemském okrese Neustadt an der Waldnaab (dle státních map se tak jmenuje potok tekoucí od severu k jihu kolem bývalé Jedliny, v OpenStreetMap a Mapy.cz je tímto názvem označen také levý přítok tohoto potoka, tvořící v délce svého toku státní hranici
 Spálený potok (přítok Trkmanky) – pravostranný přítok Trkmanky v okresech Hodonín a Břeclav
 Spálený potok (přítok Andrejovského potoka) – potok na Slovensku u Andrejové v okrese Bardejov, levý přítok Andrejovského potoka